Niemcy:
 Bad Brambach – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Vogtland

Osoby:
 Caspar Joseph Brambach – niemiecki kompozytor
 Rainer Brambach – szwajcarski pisarz